Bukowina – przysiółek wsi Siedlec w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Trzebiel.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.

Zobacz też 
 Bukowina

Przypisy 

Siedlec (województwo lubuskie)